El término cajete puede referirse a:

 el alcorque, técnica de jardinería;
 el nombre común de la planta Merremia umbellata;
 un corregimientoperteciente al área rural del municipio de Popayán;
 un cajete o una cajeta''', una especie de cazuela sin orejas para beber el pulque.